«Natividade» puede referirse a:

Significado 
 Natividade es una palabra portuguesa utilizada para referirse a la Navidad.

Brasil 
 Natividade, municipio del estado del Río de Janeiro.
 Natividade, municipio del estado del Tocantins.

Obras 
 Natividade (1650-1660), pintura de Josefa de Óbidos (:w:pt).